«Царская невеста» — опера в четырёх действиях Николая Римского-Корсакова по драме Льва Мея в обработке Ильи Тюменева. Первое представление состоялось 22 октября 1899 года в театре Московского товарищества частной русской оперы.

История создания 
Опера была начата в феврале 1898 года и закончена 24 ноября того же года. Либретто было создано самим композитором по драме Мея, причем с сохранением не только общего плана драмы, но и многих текстов из неё. Небольшие изменения и добавления для арий и ансамблей делал бывший ученик Римского-Корсакова Илья Тюменев. Летом того же года в Вечаше Римский-Корсаков показывал оперу В. И. Бельскому. В одном из писем к нему сам автор характеризует свою оперу в шутливой манере:

К последним двум строчкам автор сделал примечание: «Слова кривда и правда, а также драматическая и музыкальная могут быть переставлены. Это зависит от точки зрения на оперную музыку».

Написание этой оперы было связано с желанием автора создать оперу, в которой он мог бы показать богатство и драматические возможности традиционных оперных форм, а также настоящей вокальной кантилены (в противовес кучкистским устремлениям к отказу от мелодий ариозного типа и замкнутых оперных номеров).

Ещё на стадии работы над оперой летом 1898 года было решено, что её премьера пройдёт в театре Мамонтова, тем более, что партию Марфы композитор писал «в расчете на голос и умение» Н. И. Забелы. Однако между Мамонтовым и Римским-Корсаковым возникли разногласия по поводу распределения остальных ролей. Переписка между ними внезапно прекратилась, а вскоре после этого Мамонтов перестал участвовать в деятельности Частной оперы по независящим от него причинам. Премьера оперы состоялась в Москве 22 октября 1899 с блестящим успехом, который во многом способствовал дальнейшему существованию Частной оперы в виде самостоятельного Товарищества.

Действующие лица 
 Василий Степанович Собакин, новгородский купец — бас
 Марфа, его дочь — сопрано
 Григорий Григорьевич Грязной, опричник — баритон
 Малюта Скуратов, опричник — бас
 боярин Иван Сергеевич Лыков — тенор
 Любаша, любовница Грязного — меццо-сопрано
 Елисей Бомелий, царский лекарь — тенор
 Домна Ивановна Сабурова, купеческая жена — сопрано
 Дуняша, её дочь, подруга Марфы — контральто
 Петровна, ключница Собакиных — меццо-сопрано
 Царский истопник — бас
 Сенная девушка — меццо-сопрано
 Молодой парень — тенор
 Два знатных всадника

 Опричники, песенники и песенницы, плясуньи, бояре и боярыни, сенные девушки, слуги, народ

Сюжет 

Действие происходит в Александровской слободе осенью 1572 года

Первый акт. «Пирушка» 
Боярин Грязной в тяжёлом раздумье: он горячо полюбил Марфу, но она просватана за Ивана Лыкова. Чтобы забыться, Грязной устраивает пирушку. Приходят гости, среди них — Иван Лыков, недавно возвратившийся из поездки по Европе, царский лекарь Елисей Бомелий, Малюта Скуратов. Грязной представляет свою любовницу Любашу. Когда гости стали уходить, Грязной задержал Бомелия: «Есть у меня приятель, зазнобила ему сердечко красная девица». После чего спросил — нет ли такого зелья, чтоб девица полюбила друга? Бомелий отвечает, что есть такое зелье, чтобы девушка полюбила. Грязной уговаривает Бомелия приготовить это зелье, посулив награду, и лекарь соглашается его сделать. Их разговор подслушала Любаша.

Второй акт. «Приворотное зелье» 
После церковной службы на улице Марфа и Дуняша ждут Лыкова. На девушек обращает внимание проезжавший мимо всадник, в котором они не узнали Ивана Грозного. Вскоре появляются Собакин и Лыков, все идут к Собакиным. Вечером Любаша приходит к Бомелию и просит отравляющее зелье, чтоб извести в лице Марфы соперницу за любовь Грязного. Взамен Бомелий требует любви, ставит Любашу в безвыходную ситуацию. Она соглашается.

Третий акт. «Дружко» 
Дома у Собакина Лыков и Грязной в ожидании. Царь собрал на смотрины 2000 девушек, из которых осталось только 12, среди них Дуняша и Марфа. Опасаются, что царь может выбрать Марфу, тогда не быть её свадьбе с Лыковым. Грязной вызывается быть на свадьбе дружкой. Приходит Домна Сабурова и рассказывает, что Иван Грозный «положил глаз» на Дуняшу, и скорее всего невестой быть ей. Грязной предлагает за это выпить, наливает в бокалы мёд, Марфе подсыпает зелье. Но Любаша поменяла зелья и вместо приворотного тот подсыпает девушке отравляющее. Приходят Дуняша и Марфа, которая выпивает мёд с зельем. Сабурова и Дуняша поют величальную песню жениху Лыкову и невесте Марфе. Неожиданно в дом приходят бояре во главе с Малютой Скуратовым с новостью: царь выбрал в жёны именно Марфу.

Четвёртый акт. «Невеста» 
Перед свадьбой Марфа живёт в царских палатах, её губит неизвестный недуг. Появляется Грязной и говорит, что под пыткой Лыков признался, что хотел отравить Марфу, за что по приказу царя казнён. Марфа в безумии принимает Грязного за Лыкова. Грязной понимает, что желая приворожить Марфу, он её отравил. Не выдержав, он сознаётся во всём: это он оклеветал Лыкова, он подсыпал зелье для приворота, а оно оказалось отравой. Просит бояр забрать его, но прежде разделаться с Бомелием. Появляется Любаша и говорит, что зелье подменил не Бомелий, а она сама. Рассказывает, что подслушала разговор и подменила зелье, от которого Марфа совсем зачахнет и умрёт. В гневе Грязной закалывает Любашу и прощается с Марфой, которая в безумии снова принимает его за Лыкова и поёт «Приходи же завтра, Ваня». Занавес.

Постановки 
 22 октября 1899 — Москва, Товарищество частной оперы (дирижёр Ипполитов-Иванов, режиссёр Шкафер, художник Врубель; Собакин — Мутин, Марфа — Забела-Врубель, Грязной — Шевелев, Малюта Скуратов — Тарасов, Лыков — Секар-Рожанский, Любаша — Ростовцева, Бомелий — Шкафер, Сабурова — Гладкая, Дуняша — Страхова).
 30 октября 1901 — Санкт-Петербург, Мариинский театр (дирижёр Направник и Блуменфельд, художник Иванов и Ламбин; Собакин — Сибиряков, Марфа — Больска, Грязной — Тартаков, Малюта — Антоновский, Лыков — Орешкевич, Любаша — Славина, Бомелий — Даверин-Кравченко, Сабурова — Гладкая);
 1916 — Большой театр (дирижёр Купер, постановка Оленина, художник Коровин, Голова, Дьячков; Собакин — В. Петров, Марфа — Нежданова, Грязной — Савранский, Малюта — Цесевич, Лыков — Куржиямский, Любаша — Павлова, Бомелий — Эрнст, Дуняша — Антарова).
 24 ноября 1922 — Москва, Оперный театр Зимина (дирижёр Ипполитов-Иванов, режиссёр Званцев; Собакин — Пирогов, Марфа — Баратова, Грязной — Головин, Любаша — Петрова-Званцева, Лыков — Лабинский).
 1924 — Ленинградский театр оперы и балета (дирижёр Самосуд).
 1926 — Москва, на открытии Оперной студии-театра имени Станиславского (постановка Станиславского, музыкальный консультант Сук, дирижёр Жуков, художник Симов), Москва.
 2 декабря 1936 — Ленинград, Малый оперный театр (дирижёр Хайкин, постановка Раппопорта, художник Кустодиев, хормейстер Бауер).
 1937, 1955, 1962, 1966 — Москва, Большой театр.
 1944 — возобновление Музыкальным театром Станиславского и Немировича-Данченко.
 2004 — Самарский академический театр оперы и балета (музыкальный руководитель и дирижёр — заслуженный деятель искусств России Владимир Коваленко, режиссёр-постановщик — заслуженный деятель искусств России Георгий Миллер (Челябинск), художник-постановщик — Станислав Фесько (Екатеринбург), художник по костюмам — Светлана Пономаренко, хормейстер-постановщик — заслуженный деятель искусств России Валерия Навротская).
 2005 — Москва, Новая опера (постановка Грымова, сценография Владимира Максимова, костюмы Марии Даниловой, хормейстер Андрей Лазарев, художник по свету Сергей Мартынов).
 26 ноября 2009 — Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета (дирижер-постановщик Клиничев, постановка Михаила Панджавидзе, хормейстер-постановщик заслуженный деятель искусств России Валерий Копанев)
 2014 — Санкт-Петербург, Михайловский театр (режиссёр-постановщик Могучий, музыкальный руководитель и дирижёр Татарников, художник-постановщик и художник по костюмам Максим Исаев, художник по свету Александр Кибиткин, главный хормейстер Владимир Столповских).
 2014 — Москва, Большой театр (режиссёр-постановщик Юлия Певзнер, музыкальный руководитель и дирижёр Рождественский, сценограф Альона Пикалова по мотивам сценографии академика Федоровского (1955), художник по костюмам Елена Зайцева, главный хормейсетр Валерий Борисов, художник по свету Исмагилов, хореограф Екатерина Миронова; Собакин — Маторин, Марфа — Ольга Кульчинская, Грязной — Александр Касьянов, Любаша — Кулаева, Скуратов — Олег Цыбулько).
 16 декабря 2017 — Уфа, Башкирский государственный театр оперы и балета.

Среди лучших исполнителей: Антонина Нежданова, Валерия Барсова, Елена Степанова, Елена Катульская, Наталья Шпиллер, Елизавета Шумская, Ирина Масленникова (Марфа); Надежда Обухова, Бронислава Златогорова, Вера Давыдова, Вероника Борисенко, Лариса Авдеева, Тамара Синявская, Елена Образцова, Анита Рачвелишвили (Любаша); Сергей Мигай, Николай Ушаков, Евгений Кибкало, Анджей Белецкий (Грязной), Владимир Маторин, Агунда Кулаева.

Постановки в других городах: Хельсинки (1906), Минск (1933, 1938, 1949, 2015), Харьков (1937, 1940, 1945, 2013), Баку (1938, 1944), Тбилиси (1939, 1952), Ереван (1940), Алма-Ата (1940, 1946, 1957), Львов (1945), Ташкент (1945, 2008), Одесса (1946, 1957), Рига (1950), Вильнюс (1952), Душанбе (1953), Ашхабад (1956), Таллин (1959), Йошкар-Ола (2011), Москва (17 марта 2015 г.), Краснодар (2019).

Постановки за рубежом: Прага (1902), Хельсинки (1927), Париж (1911, на русском языке), Нью-Йорк (1922, на русском языке), Берлин (1923), София (1923), Любляна (1924), Загреб (1924), Лондон (1931, на русском языке), Таллин (1932), Брио (1934), Стокгольм (1945), Лондон (2011), Берлин (2013) и Милан (2014) (на русском языке, режиссёр-постановщик Черняков).

Записи

Аудиозаписи 

Источники: , ,

Видеозаписи 

Источник:

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Партитура на сайте IMSLP
 Краткое содержание (синопсис) оперы «Царская невеста» на сайте «100 опер»
 «Царская невеста» на сайте «Belcanto.ru»
 Либретто оперы Царская невеста

Оперы 1899 года
Оперы по произведениям Льва Мея
Иван Грозный в культуре и искусстве
Опричнина в культуре и искусстве